Богоро́дский райо́н — название ряда административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России.

 существующие
 Богородский район — в Кировской области.
 Богородский район — в Нижегородской области.

 упразднённые и переименованные
 Богородский район — в Московской области (1929—1930); затем до 2018 — Ногинский район.
 Богородский район — в Сибирском крае (1925—1930).
 Богородский район — в Уральской области (1924—1931).

см. также
 Богородский городской округ
 Богородский